Alejo García puede referirse a:

 Alejo García (14??-1525), navegante portugués al servicio de España.
 Alejo García (1937-2008), periodista español.
 Alejo García Pintos (1967-), actor argentino.
 Alejo García (1975-), músico colombiano.